Wolfpack kan syfta på:

 The Wolfpack – supporterklubb till ishockeylaget Färjestad BK
 Brödraskapet Wolfpack – en organisation som bildades den 27 maj 1995 av intagna på kriminalvårdsanstalten Kumla
 Wolfpack – det tidigare namnet för musikgruppen Wolfbrigade.
 Wolfpack (låt av Sabaton) – en låt av musikgruppen Sabaton från albumet Primo Victoria
Wolfpack – datorspel, ubåtssimulator för flera spelare utvecklad av svenska företaget Usurpator.